Jméno Eduard Janota nosí více osob:

 Eduard Janota (poslanec Českého zemského sněmu) (1828–1910), český poslanec Českého zemského sněmu
 Eduard Janota (1952–2011), český ekonom a ministr financí

Související články 
 Janota